Sergei Tkatschenko (kyrillisch ; * 26. Januar 1963) ist ein ukrainischer Schachkomponist.

Er ist seit 2004 Internationaler Schiedsrichter für Schachkomposition. In der Datenbank von Harold van der Heijden sind etwa 150 Studien von ihm enthalten.

Tkatschenko erreichte 2007, dass Sinar, der wegen finanzieller Probleme mit der Schachkomposition aufhören musste, wieder zu dieser zurückkehrte.

Lösung:
1. Sg3–h5+ Kg7–f8
2. b6xa7 De5–e7+
3. Sh5–f6 De7xf6+
4. Kg5xf6 a2–a1D+
5. Kf6–e6 Da1–e1+
6. Ke6–d7 De1–e7+
7. Kd7–c8 De7xa7
8. f5–f6!
Die schwarze Dame sitzt in der Falle. Zwar kann sie mit 8. … Da8+ 9. Kc7 Da7+ 10. Kc8 Dauerschach geben, jedoch nicht entkommen. Remis.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mann
Ukrainer
Schachkomponist
Geboren 1963